A-League 2008/2009 – czwarta edycja piłkarskiej ligi A-League. W rywalizacji brało udział 8 zespołów.

Start sezonu został poprzedzony rozgrywkami Pre-Season Challenge Cup. W trakcie sezonu zasadniczego drużyny rozegrały 21 kolejek ligowych, w okresie od 15 sierpnia 2008 do 25 stycznia 2009. Seria finałowa rozgrywek rozpoczęła się 6 lutego, a zakończyła 28 lutego 2009. Mistrzostwo kraju zdobyła drużyna Melbourne Victory FC pokonując w finale drużynę Adelaide United FC.

Football Federation Australia (FFA) wstępnie przyznała licencje zespołom North Queensland FC i Gold Coast United FC na sezon 2008/2009 jednak decyzja została cofnięta przez FFA w dniu 12 marca 2008 roku. Zwiększenie liczby drużyn występujących w A-League przesunięto na kolejny sezon 2009/2010.

Od sezonu 2008/2009 utworzone zostały rozgrywki młodzieżowe i kobiece odpowiednio: A-League National Youth League i W-League w których zaczęły uczestniczyć sekcje klubów z A-League

Sponsorem tytularnym rozgrywek był koncern samochodowy Hyundai Motor Company Australia, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Hyundai A-League.

Uczestnicy sezonu 2008/2009 

 Adelaide United FC
 Central Coast Mariners FC
 Melbourne Victory FC
 Newcastle United Jets FC
 Perth Glory FC
 Queensland Roar FC
 Sydney FC
 Wellington Phoenix FC

Pre-Season Challenge Cup 2008 

Czwarta i zarazem ostatnia edycja rozgrywek Pre-Season Challenge Cup została rozegrana w okresie od 19 lipca do 6 sierpnia 2008 roku. Rozgrywki złożone były z fazy grupowej, zwycięzcy grup awansowali do finału turnieju. Triumfatorem rozgrywek została drużyna Melbourne Victory FC, która w finale pokonała zespół Wellington Phoenix FC.

W celu spopularyzowania piłki nożnej w Australii część spotkań rozgrywana była w następujących australijskich miastach i regionach: Campbelltown, Cessnock, Launceston, Mandurah, Mount Gambier
, Port Macquarie, Sunshine Coast i Wollongong.

Finał

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M – mistrz kraju z sezonu 2007/2008, Z – zwycięzca sezonu zasadniczego 2007/2008.
b) Cztery najlepszy drużnym awansowały do serii finałowej rozgrywek.
c) Awans do Azjatyckiej Ligi Mistrzów 2010 (ACL): uzyskał mistrz kraju sezonu 2008/2009 i finalista meczu Grand Final 2008/2009.

Miejsca po danych kolejkach

Seria finałowa

Ćwierćfinał

Ćwierćfinał (rewanże)

Półfinał

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 2009

Melbourne Victory FC DRUGI TYTUŁ

Statystyki meczu 
 Strzały: 15 – 9
 Strzały celne: 6 – 3
 Posiadanie piłki: 50% – 50%
 Rzuty rożne: 8 – 2
 Faule: 17 – 19
 Spalone: 2 – 1
 Żółte kartki: 1 – 5
 Czerwone kartki: 1 – 1

Statystyki

Strzelcy 

Źródło: http://www.ultimatealeague.com

Frekwencja 
W sezonie zasadniczym 2008/2009 łącznie mecze A-League obejrzało 1 023 151 kibiców, średnia na mecz wyniosła 12 180 widzów.

Źródło: http://www.ultimatealeague.com/

W trakcie serii finałowej sezonu 2008/2009 na stadionach zasiadło 143 819 widzów, średnia na mecz wyniosła 23 970 widzów. Mecz Grand Final o mistrzostwo kraju zgromadził największą publiczność, na stadionie Telstra Dome w Melbourne zasiadło 53 273 widzów.

Przypisy 

sezon
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w Australii
2009 w Australii
2008 w Nowej Zelandii
2009 w Nowej Zelandii